Desa Winduaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Winduaji (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,06), Jawa Tengah, 
 Desa Winduaji (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,56), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar